Paysandú (stad), een stad in Uruguay
Paysandú (departement), een departement van Uruguay